Horvátország
 Bokšić, falu Gyurgyenovác községben, Eszék-Baranya megyében
 Bokšić, falu Tomtelke községben, Vukovár-Szerém megyében

 Koszovó
 Bokšić, falu Klina községben